

Гудирвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Верхнього Одеса
 Гудирвож — річка у Республіці Комі, ліва твірна Вуктила
 Гудирвож — річка у Республіці Комі, права притока Сочі

Див. також 
 Правий Гудирвож